Die Fußball-Oberliga Nord 1978/79 war die fünfte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der OSV Hannover mit einem Punkt Vorsprung auf den OSC Bremerhaven. Der OSV Hannover stieg direkt in die 2. Bundesliga auf, während der OSC Bremerhaven den Aufstieg nach zwei Entscheidungsspielen gegen den Meister der Oberliga Berlin Hertha Zehlendorf schaffte.

Der OSV Hannover nahm außerdem an der Amateurmeisterschaft teil, wo die Mannschaft im Halbfinale gegen den späteren Amateurmeister ESV Ingolstadt-Ringsee ausschied.

Die Amateure von Eintracht Braunschweig sowie der 1. FC Phönix Lübeck stiegen in die untergeordnete Verbandsliga Niedersachsen bzw. Verbandsliga Schleswig-Holstein ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der MTV Gifhorn, der Blumenthaler SV und der SV Meppen in die Oberliga Nord auf. Der FC St. Pauli kam als Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiel um den dritten Aufsteiger 

|}

Literatur 

1978
Fußballsaison 1978/79